Гран-при Аргентины 1977 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 9 января 1977 года на трассе  имени Оскара Альфредо Гальвеса.

Старт сезона 1977 года принёс сенсацию: дебютировавшая в Формуле-1 команда «Вольф» одержала победу в своей первой гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-10 Джон Уотсон

11-31 Джеймс Хант

32-34 Джон Уотсон

35-47 Карлус Пасе

48-53 Джоди Шектер

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины